Мо́на Ли́за:

 Мона Лиза — картина Леонардо да Винчи.
 Мона Лиза — женщина, изображаемая на картине Леонардо да Винчи, см. Лиза дель Джокондо.
 Мона Лиза — британская кинокартина 1986 года.
 Мона Лиза — 6 серия 7 сезона телесериала «За гранью возможного».
 Мона Лиза — советский фильм 1991 года.
 Мона Лиза — персонаж «Черепашек-ниндзя» (1987 и 2012).

  — кратер на Венере.
 Мона Лиза — шведский океанский лайнер.

См. также 
 Улыбка Моны Лизы
 MONOЛИЗА
 Mona Lisa

Примечания